Amerikai Egyesült Államok
 Grand Coulee, kanyon Washington államban
 Grand Coulee, város Washington államban

 Kanada
 Grand Coulee, település